Heihachi (平八) es un nombre de pila masculino japonés. Es el nombre de:
 Heihachi Edajima, un personaje de Sakigake!! Otokojuku;
 Heihachi Hayashida, un personaje de la película de Akira Kurosawa Los siete samuráis;
 Heihachi Mishima, un personaje de la saga de videojuegos Tekken;
 Heihachi Shindō, un personaje del manga y anime Hikaru no go.

Nombres masculinos
Nombres japoneses